Androutsopoulos ist der Familienname folgender Personen:

 Adamantios Androutsopoulos (1919–2000), griechischer Politiker und ehemaliger Ministerpräsident
 Jannis Androutsopoulos (* 1967), griechischer Linguist